Zhorjelc – górnołuż. nazwa miast:
 Görlitz – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Zgorzelec – miasto w Polsce